Гаррах — немецкая фамилия.

Известные носители:

Гаррахи — австрийский дворянский род

 Гаррах, Августа фон (1800—1873) — графиня из рода Гаррахов, вторая супруга короля Пруссии Фридриха Вильгельма III с титулом княгиня Лигницкая.
 Гаррах, Мария Йозефа фон (1727—1788) — княгиня Лихтенштейн.
 Гаррах, Фридрих Август (1696—1749) — член Постоянного собрания в Регенсбурге, полномочный министр в Австрийских Нидерландах.
 Гаррах, Ян (1828—1909) — хозяин обширных владений в северной Чехии, политик и меценат из графского рода Гаррахов.